Otočka je naselje u sastavu Općine Gola, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 238 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Koprivničko-križevačkoj županiji